Светски атлетски рекорди у дворани су најбољи резултати атлетичара постигнути у појединим атлетским дисциплинама у дворани, потврђени од Међународне атлетске федерације ИААФ (International Association of Athletics Federations). Потврђени светски рекорди приказани су у следећој табели са стањем на дан 21. фебруар 2020. године.

Мушкарци

Жене

Види још 
 Светски рекорди у атлетици на отвореном
 Европски рекорди у атлетици на отвореном
 Европски атлетски рекорди у дворани

Референце

Спољашње везе 
 Records overview - ИААФ

Атлетски рекорди